Kalafut steht für:

 Kalafut-Nunatak, Nunatak im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Kalafút ist der Familienname folgender Personen:

 Lukáš Kalafút (* 1987), slowakischer Handballspieler
 Peter Kalafút (* 1960), slowakischer Handballspieler und -trainer